2 miejscowości w Polsce: 
 Skoszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy 
 Skoszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin